Signal Corps kan syfta på:

 Signal Corps – en militär gren, se Signaltrupper 
 Signal Corps (USA:s armé) – grundades 1860 av major Albert J. Myer

Se även
Signalregementet